Вулиця Соборності (Андрушівка)
 Вулиця Соборності (Бахмач)
 Вулиця Соборності (Боярка)
 Вулиця Соборності (Винники)
 Вулиця Соборності (Виноградів)
 Вулиця Соборності (Вознесенськ)
 Вулиця Соборності (Дунаївці)
 Вулиця Соборності України (Долинська)
 Вулиця Соборності (Звягель)
 Вулиця Соборності (Зіньків)
 Вулиця Соборності (Камінь-Каширський)
 Вулиця Соборності (Карлівка)
 Вулиця Соборності (Каховка)
 Вулиця Соборності (Ківерці)
 Вулиця Соборності (Кіцмань)
 Вулиця Соборності (Клавдієве-Тарасове)
 Вулиця Соборності (Козелець)
 Вулиця Соборності (Колки)
 Вулиця Соборності (Костянтинівка)
 Вулиця Соборності (Кривий Ріг)
 Вулиця Соборності (Липовець)
 Вулиця Соборності (Миронівка)
 Вулиця Соборності (Новомиргород)
 Вулиця Соборності (Полтава)
 Вулиця Соборності України (Світловодськ)
 Вулиця Соборності (Славута)
 Вулиця Соборності (Стара Вижівка)
 Вулиця Соборності (Хмільник)
 Вулиця Соборності (Черняхів)

Див. також 
 Вулиця Соборна

Вулиці